Định Hòa (Bình Dương)
 Định Hòa (Đồng Tháp)
 Định Hòa (Kiên Giang)
 Định Hòa (Thanh Hóa)